

Салья — муніципалітет в Іспанії, Країна Басків

Салья — село, Кільмезький район, Кіровська область

Дивись також 
 Верхня Мала Салья
 Кади-Салья
 Нижня Мала Салья
 Сальїнка
 Стара Салья